Dolní Újezd kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dolní Újezd (okres Přerov)
 Dolní Újezd (okres Svitavy)